Kraka (plaats), een plaats in Para, Suriname
 Aslaug, ook Kraka, een koningin en reus uit de Noordse mythologie
 Kraka (band), Finse band